Кубок УЕФА 1997/98 — 27-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Интернационале», уверенно обыгравший в итальянском финале «Лацио». Это был третий Кубок «Интера» за восемь лет. От Франции в турнире участвовали рекордное количество команд — семь. К «Нанту», «Бордо», «Мецу» и «Страсбуру» добавились «Осер», «Бастия» и «Олимпик Лион», выигравшие все три финала Кубка Интертото. Это был первый Кубок УЕФА, финал которого был разыгран в один матч в заранее выбранном городе и стадионе.

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ДП: действующий обладатель Кубка УЕФА
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ОКЛ: обладатели Кубка Лиги (Англия, Франция)
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ О-2: проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов

Первый отборочный раунд 
Первые матчи прошли 23 июля, ответные — 30 июля 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй отборочный раунд 
Первые матчи прошли 12 августа, ответные — 26 августа 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 
Первые матчи прошли 16 сентября, ответные — 30 сентября 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 21 октября, ответные — 4 ноября 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи прошли 25 ноября, ответные — 9 и 11 декабря 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 3 марта, ответные — 17 марта 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 31 марта, ответные — 14 апреля 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал Кубка УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1997/98 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1997/98 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1997/98 на сайте RSSSF

Сезон 1997/98
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году